Çorum peut désigner :
 Çorum, une préfecture de Turquie ;
 Çorum, une province qui a pour préfecture Çorum ;
 Çorum Çayı, une rivière qui prend sa source près de la ville de Çorum ;
 barrage de Çorum, un barrage qui coupe un affluent de la rivière Çorum Çayı.

Corum peut désigner :
 Corum, une marque de montres ;
 Corum, un bâtiment de Montpellier en France.

Voir aussi 
 Corum Jhaelen Irsei, le personnage principal des Livres de Corum, série de romans de Michael Moorcock
 Corum L'Épargne, un voilier de course au large de la classe Imoca, mis à l'eau en 2007
 Corum L'Épargne, un voilier de course au large de la classe Imoca, mis à l'eau en 2020